Ignatius – variante in più lingue del nome proprio di persona Ignazio
Ignatius – cognomen romano
3562 Ignatius – asteroide della fascia principale
Paul Robert Ignatius – politico e militare statunitense
Ignatius Mouradgea d'Ohsson